XT steht für:

 Extended Technology, siehe IBM Personal Computer XT
 X-Toolkit, ein GUI-Toolkit für das X Window System
 Yamaha XT-Serie, eine Motorradreihe, siehe Yamaha XT 500
 xt:Commerce ein auf osCommerce aufbauendes Onlineshop-System
 Shimano Deore XT, eine Fahrradkomponentengruppe des japanischen Herstellers Shimano
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Burkina Faso

XT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen, für künftige Zulassungen freigehalten
 Norwegen: Namsos in der Provinz Trøndelag

Abkürzung